cosinus, een functie in de wiskunde; zie Sinus en cosinus
 Cos (band), een Belgische progressieve-rockband
 Cos (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Kos, een Grieks eiland
 Kos (stad), een plaats op dat eiland

 de structuurformule van de chemische stof kobalt(II)sulfide
 Church of Satan, een satanistische organisatie
 Consequence of Sound, een Amerikaans webzine

 de structuurformule van de chemische stof carbonylsulfide, ook wel geschreven als OCS
 COS Nederland, de landelijke vereniging van elf centra voor internationale samenwerking
 Center for Open Science, Amerikaans wetenschappelijk genootschap